Strassen oder Straßen heißen folgende geographischen Objekte:
 Strassen (Tirol),  Gemeinde in Tirol, Österreich
 Strassen (Luxemburg), Gemeinde im Distrikt Luxemburg, Luxemburg
Gemeindeteile:
 Straßen (Asbach), Ortsteil der Gemeinde Asbach im Landkreis Neuwied
 Strassen (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Herkenrath von Bergisch Gladbach
 Strassen (Gorlosen), Ortsteil der Gemeinde Gorlosen in Mecklenburg-Vorpommern
 Straßen (Kürten), Ortschaft in der Gemeinde Kürten
 Straßen (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid in Nordrhein-Westfalen
 Straßen (Oberodenthal), Wohnplatz in Oberodenthal, Gemeinde Odenthal, Nordrhein-Westfalen
Straßen (Solingen), Hofschaft in der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
Straßen (Unterodenthal), Wohnplatz in Unterodenthal, Gemeinde Odenthal, Nordrhein-Westfalen

 Straßen (Gemeinde Bad Aussee), Katastralgemeinde von Bad Aussee, Steiermark (ehemalige Gemeinde: Strassen)

Strassen oder Straßen ist der Familienname folgender Personen:
 Melchior zur Straßen (eigentlich zur Strassen; 1832–1896), deutscher Bildhauer
 Otto zur Strassen (1869–1961), deutscher Zoologe
 Richard zur Strassen (1926–2013), deutscher Entomologe
Hermann zur Strassen (1927–2019), deutscher Bildhauer
 Volker Strassen (* 1936), deutscher Mathematiker, Schöpfer von Strassen-Algorithmus und Schönhage-Strassen-Algorithmus

Siehe auch:
 Straße, Straß
 Zurstraßen